Birds of America kan henvise til flere emner:

 Birds of America (bog) - en bog af John James Audubon
 Birds of America (film) - en film fra 2008